Александр Иконников: Иконников, Александр Владимирович (1868—?) — помещик, депутат Государственных дум Российской империи II и III созывов от Нижегородской губернии.
 Иконников, Александр Вячеславович (род. 1971) — российский управленец, директор Ассоциации независимых директоров.
 Иконников, Александр Иванович (1833—1917) — российский общественный деятель, педагог и революционер.